Красный Пахарь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Пахарь — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Красный Пахарь — посёлок в Хойникском районе Гомельской области.
 Красный Пахарь — деревня в Березинском районе Минской области.
 Красный Пахарь — деревня в Крупском районе Минской области.
 Красный Пахарь — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Красный Пахарь — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красный Пахарь — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.
 Красный Пахарь — деревня в Белокатайском районе Башкортостана.
 Красный Пахарь — посёлок в Волоконовском районе Белгородской области.
 Красный Пахарь — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Красный Пахарь — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Красный Пахарь — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Красный Пахарь — хутор в Городищенском районе Волгоградской области.
 Красный Пахарь — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Красный Пахарь — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.
 Красный Пахарь — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Красный Пахарь — хутор в Курском районе Курской области.
 Красный Пахарь — хутор в Льговском районе Курской области.
 Красный Пахарь — хутор в Рыльском районе Курской области.
 Красный Пахарь — посёлок в Хомутовском районе Курской области, Калиновский сельсовет.
 Красный Пахарь — посёлок в Хомутовском районе Курской области, Сальновский сельсовет.
 Красный Пахарь — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Красный Пахарь — посёлок в Барабинском районе Новосибирской области.
 Красный Пахарь — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Красный Пахарь — хутор в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Красный Пахарь — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Красный Пахарь — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Красный Пахарь — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Красный Пахарь — хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Красный Пахарь — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Красный Пахарь — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Красный Пахарь — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Красный Пахарь — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Красный Пахарь — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Красный Пахарь — посёлок в составе Углегорского городского совета Бахмутского района Донецкой области.
 Красный Пахарь — до 2016 года название села Воздвиженка в составе Луганского поселкового совета Бахмутского района Донецкой области;

См. также 
 Красный Пахарь — микрорайон города Самара
 Пахарь
 Червоный Пахарь
Червоный Плугатарь
Червоный Орач